Ezequiel, profeta bíblico
Ezequiel Ataliba, ex-futebolista brasileiro (n. 1962), chamado apenas de "Ezequiel"
Ezequiel Jacinto de Biasi, futebolista brasileiro conhecido apenas como "Ezequiel"

Desambiguações de antropônimos